Сан-Жуан-да-Понта () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Салгаду. Население составляет  5 265 человек на 2010 год. Занимает площадь 195,918 км². Плотность населения — 26,87 чел./км².

История
Город основан 27 декабря 1995 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 5 795 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8.602.954,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.166,45 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,672 (данные: Программа развития ООН).

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара